Chromopleustes är ett släkte av kräftdjur. Chromopleustes ingår i familjen Pleustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Chromopleustes